Пуерто Пинто има више значења:

 Пуерто Пинто (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пуерто Пинто (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику